

Села:
 Уютне — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Уютне — Автономна Республіка Крим, Сакський район

Уютне (; ) — село, ПМР, Слободзейський район